Jiangxin kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiangxin Yu, ö, Zhejiang, 
 Jiangxin Xiang, socken, Anhui, 

Robotskapade Kinaförgreningar